Топархия — греческое название различных административно-территориальных единиц:

 Топархия (Древний мир) — в Египте в греко-римский период, в Ахеменидском государстве.
 Топархия (Византия) — в византийской исторической литературе как независимая и полунезависимая область, граничащая с Византией.